{{Info/Campeonato de esporte eletrônico|nome=Valorant Champions de 2022|jogo=Valorant|duração=31 de agosto – 18 de setembro|organização=Riot Games|previous=2021|next=2023|participantes=16|nomecódigo=2022 Valorant Champions Istanbul|localização=Istambul, Turquia|formato=|local=Volkswagen Arena Istanbul|premiação=US$ 1.000.000|nome_etapa1=Posições finais|imagem=2022 Valorant Champions logo.png|imagem_tamanho=250px|quarto_etapa1=FunPlus Phoenix|terceiro_etapa1=DRX|campeão_etapa1=LOUD (1º título)|vicecampeão_etapa1=OpTic Gaming|mvp_final=|mvp= Bryan "pANcada" Luna (LOUD)}}

O 'Valorant Champions de 2022' foi um torneio de esporte eletrônico para o jogo Valorant. Essa foi a segunda edição do Valorant Champions, o evento de coroação do Valorant Champions Tour para a temporada competitiva de 2022. O torneio foi realizado de 31 de agosto a 18 de setembro de 2022, em Istambul, Turquia.

"Fire Again" foi a música tema do torneio, criada por Ashnikko.

LOUD ganhou o campeonato mundial de Valorant'' depois de derrotar a OpTic Gaming na final por um placar de 3–1.

Equipes classificadas 
Ao todo, 16 equipes se classificaram para o Champions. Onze equipes se classificaram por pontos de circuito regional e seis equipes se classificaram por meio do Last Chance Qualifier de cada região.

Local 
Istambul foi a cidade escolhida para sediar a competição. O evento inteiro foi realizado na Volkswagen Arena Istanbul, com a presença de público somente nas eliminatórias.

Fase de grupos 
A fase de grupos decorreu de 31 de agosto a 8 de setembro. Os grupos foram decididos com base em um sorteio na qual equipes de mesma região não poderiam cair no mesmo grupo. As duas melhores equipes avançaram para a próxima fase.

Chaves 

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Eliminatórias 
A fase eliminatória começou em 9 de setembro, culminando nas finais em 18 de setembro. Diferente do ano anterior, esta edição adotou um modelo de eliminação dupla, com as oito equipes que avançaram da fase de grupos sendo sorteadas de acordo com suas posições nos grupos. A equipe 1º colocada de cada grupo foi sorteada contra a equipe 2º colocada de um grupo diferente. Todas as partidas foram em melhor de três, exceto a final da chave inferior e a final, que foram em melhor de cinco.

Esquema

Classificação final 

Competições de Valorant